Geografie
 Scotia, eerst de Latijnse naam voor Ierland, maar in de Middeleeuwen en daarna voor Schotland
 Scotia (Nebraska), een plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
 Scotia (New York), een plaats in de Amerikaanse staat New York
 Scotia (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
 Scotia (South Carolina), een plaats in de Amerikaanse staat South Carolina

Scheepvaart
 Scotia (schip uit 1840), schip gezonken in 1889
 Scotia (schip uit 1841), schip gezonken in 1869
 Scotia (schip van voor 1846), schip vergaan in 1846
 Scotia (schip uit 1847), Schip uit Dundee (Verenigd Koninkrijk) naar Melbourne (Australië) gezonken, 5 doden.
 Scotia (schip uit 1852), schip gezonken in 1882
 Scotia (schip uit 1861), Brits kabellegger, gezonken in 1904
 Scotia (schip uit 1868), Brits schip gezonken in 1884
 Scotia (schip uit 1879), Brits vrachtschip gezonken in 1889
 Scotia (schip uit 1898), 
 Scotia (schip van voor 1902), Brits vrachtschip gezonken in 1902
 Scotia (schip uit 1907), door brand gezonken in 1921
 Scotia (schip van voor 1909), schip gezonken in 1909
 Scotia (schip uit 1918), Zweeds schip dat door een mijn tot zinken werd gebracht (1942)
 Scotia (schip van voor 1919), schip gezonken in 1919 Geregistreerd in Halifax, Nova Scotia, Canada. Registratie no. 22423.
 Scotia (schip uit 1921), Brits passagiersschip dat door een luchtaanval tot zinken werd gebracht (1940)
 Scotia (schip uit 1924), Deens vrachtschip dat door een torpedo tot zinken werd gebracht (1929)
 Scotia (schip van voor 1995), Vissersschip, gezonken in 1995

Overige
 Scotia (architectuur), een term uit de Griekse bouwkunst

Zie ook
 Scotiaplaat, een kleine tektonische plaat die uit oceanische korst bestaat
 Scotiarug, een eilandboog die de noord-, oost- en zuidgrens vormt van de Scotiazee
 Scotiazee, een zee gelegen op de grens van de Atlantische Oceaan en de Zuidelijke Oceaan
 Nova Scotia, een provincie van Canada